Roemeens voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Roemeens voetbalelftal onder 19 (vrouwen)